Emilio Aragón Bermúdez o Miliki (1929-2012), pallasso, acordionista i cantant espanyol 
 Emilio Aragón Álvarez (n. 1959), actor, humorista, músic, director de cinema, compositor, pallasso i empresari audiovisual, fill de Miliki